

Населені пункти та їхні частини

 Кужаче — село в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кужаче — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кужаче — частина села Вільча-Воля в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки